Il gruppo (The Group) – romanzo di Mary McCarthy del 1962
Il gruppo (The Group) – film del 1966 diretto da Sidney Lumet 
Il gruppo – album di Corrado Castellari del 1981
Il gruppo – film per la televisione del 2001 diretto da Anna Di Francisca